A Young Person's Guide to King Crimson — збірка англійської групи King Crimson, яка була випущена у березні 1976 року.

Композиції 
 Epitaph – 8:52
 Cadence and Cascade – 3:36
 Ladies of the Road – 5:27
 I Talk to the Wind – 3:15
 Red – 6:18
 Starless – 12:17
 The Night Watch – 4:38
 Book of Saturday – 2:52
 Peace: A Theme – 1:14
 Cat Food – 2:43
 Groon – 3:30
 Coda from Larks' Tongues in Aspic (Part I) – 2:09
 Moonchild – 2:24
 Trio – 5:36
 The Court of the Crimson King – 9:21

Джерела 
 
 "A Young Person's Guide to King Crimson" by "King Crimson" A Young Person's Guide to King Crimson amazon

Альбоми King Crimson
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Березень 1976
Музичні альбоми 1976